Igor Kurczatow –  radziecki fizyk jądrowy
 Kurczatow – miasto w Rosji
 Kurczatow – miasto w Kazachstanie
 stosowana do roku 1997 nazwa pierwiastka rutherford